Farida – cantante italiana
 Farida – femminile del nome Farid
 Farida d'Egitto – prima moglie di Fārūq I, re d'Egitto e Sudan.
 Cratere Farida – cratere sulla superficie di Venere